Капитализация:
Рыночная капитализация компании на фондовом рынке
 Капитализация процентов в банковской деятельности
 Капитализация - написание слов с первой Заглавной буквы (чувствительность к регистру символов, требование к паролям)

Экономические термины
Экономические показатели